Sobański oder Sobanski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Sobański (1939–2002), polnischer Ingenieur und Politiker
 Antoni Sobański (1898–1941), polnischer Journalist
 Franz Sobanski (* 1907), deutscher Fußballspieler
 Jarosław Marek Sobański (* 1980), polnischer Kabarettist
 Remigiusz Sobański (* 1930), polnischer Theologe